Российская Федерация может означать:

 Российская Федерация — другое современное официальное название России.
 «Российская Федерация» — серия памятных монет из недрагоценных металлов.
 «Российская Федерация» — журнал, в разное время называвшийся «Советы депутатов трудящихся» — «Советы народных депутатов» — «Народный депутат» — «Российская Федерация» — «Российская Федерация сегодня».